«Горизонт» () — белорусский женский баскетбольный клуб из Минска. Основан в 2010 году. Владелец клуба — Минский областной исполнительный комитет.

Структура 
 профессиональная баскетбольная команда БК «Горизонт»
 молодёжная команда «Горизонт-2 - РЦОП»
 обособленное структурное подразделение ДЮСШ БК «Горизонт»
 обособленное структурное подразделение производственный участок БК «Горизонт» в Островце.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии (5): 2011, 2012, 2016, 2021, 2022
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (5): 2014, 2015, 2017, 2018, 2020
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (2): 2013, 2019
 Обладатель Кубка Белоруссии (7): 2011, 2012, 2013, 2015, 2020, 2021, 2022
 Финалист Кубка Белоруссии (3): 2010, 2016, 2017
 Чемпион EWBL: 2021
 Серебряный призёр Балтийской лиги (3): 2012, 2013, 2014
 Бронзовый призёр Балтийской лиги: 2011

до реорганизации в 2010 году
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1989
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1991
 Чемпион Белоруссии (8): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (3): 2001, 2005, 2006
 Обладатель Кубка Белоруссии: 1998
 Чемпион Балтийской лиги: 1999
 Серебряный призёр Балтийской лиги: 1998
 Бронзовый призёр Балтийской лиги: 1996

Текущий состав БК «Горизонт»

Сезоны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт БК Горизонт
 Профиль на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Профиль на сайте eurobasket.com

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы СССР
Баскетбольные клубы Белоруссии